Гордонсвилл () — название ряда населённых пунктов в США.

 Гордонсвилл — городок в Виргинии.
  — городок в Теннесси.

См. также 
 Гордонс
 Гордонвилл
 Гордонстаун